Une conversation est un échange d'informations entre plusieurs individus.
 Une conversation est un meuble constitué de deux fauteuils en sens inverse destinés à converser.
 The Conversation est le titre original du film américain Conversation secrète (1974)
 The Conversation est un album du groupe Texas
 Conversation est le nom d'une pâtisserie
 L'Art de la conversation (Classicisme français) désigne une esthétique mondaine française du  et 
 The Conversation (média) est un média en ligne australien qui possède une verion francophone.